Nothing steht für:
 Nothing (Film), Film von Vincenzo Natali aus dem Jahr 2003
 Nothing (Arizona), Ort in Arizona
 Nothing (Unternehmen), in London ansässiges Tech-Unternehmen

Nothing ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Nothing (* 1942), deutsche Schriftstellerin, Hörspielautorin, Malerin, Journalistin und Familienberaterin
 Volker Nothing (* 1965), deutscher Politiker (AfD)

Nothing ist der Künstlername von

 Nothing, nowhere. (Joseph Edward Mulherin; * 1992), US-amerikanischer Sänger, Rapper und Songwriter

Siehe auch:
 Nichts (Begriffsklärung)